Le terme vespertilio est un mot latin signifiant chauve-souris. Il peut désigner :
 Vespertilio, genre de chauve-souris.
 Sphinx vespertilio, un lépidoptère, également appelé Hyles vespertilio.
 Voluta vespertilio, un mollusque.
 le vespertilio, type d'érythème du visage, apparaissant notamment lors d'un lupus érythémateux disséminé. Le terme est utilisé pour décrire la forme en "ailes de chauve-souris", qui touche le visage de la racine du nez en s'étendant vers les pommettes.

Paronyme 
 Vespertilion, le terme utilisé pour désigner des chauves-souris du genre Myotis.